Brótano puede referirse a:
El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
El nombre común de la planta Artemisia abrotanum.